Iastrebkí (en rus: Ястребки) és un poble de la república de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 254 habitants. Pertany al districte de Nijnegorski. Fins al 1948 la vila es deia Djalaïr.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea